В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову 3-6, 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (Переможниця)
 Гана Мандлікова (3-тє коло)
 Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Кеті Ріналді-Стункел (1-ше коло)
 Гелена Сукова (фінал)
 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (2-ге коло)

 Катаріна Ліндквіст-Раян (2-ге коло)
 Джо Дьюрі (3-тє коло)
 Даянн Балестрат (3-тє коло)
 Террі Фелпс (2-ге коло)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге (2-ге коло)
 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International